Nyans kan syfta på:

 Nyans (färg) – små skillnader eller skiftningar i uttrycket för färg, ljus och skugga med avseende på deras ton eller mättnad
 Nyans – ljudvolym hos musik – se dynamik (musik)
 Partiet Nyans, ett politiskt parti verksamt i Sverige, grundat 2019